В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1177 году.

См. также: :Категория:Умершие в 1177 году

Январь 
 13 января — Генрих II Язомирготт — маркграф Австрии (1141—1158), первый герцог Австрии (1158—1177), герцог Баварии (1141—1156), пфальцграф Рейнский (1140—1141), участник второго крестового похода
 Эйстейн III Девчушка — король Норвегии, (лидер биркебейнеров) (1176—1177), убит в сражении при Ре.

Март 
 8 марта —  — епископ Тренто (1156—1177), святой римско-католической церкви, убит .

Июнь 
 Вильгельм Длинный Меч — граф Яффы и Аскалона (1176—1177)

Июль 
 12 июля —  — епископ Бамберга (1170—1177)

Октябрь 
 18 октября — Ольдржих — князь Градецкий (1152—1153), князь Оломоуца (1173—1177)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Альберт Парижский — французский композитор.
 Альберто да Джуссано — легендарный итальянский гвельф-кондотьер во времена войн Ломбардской лиги против Фридриха Барбароссы, создатель роты смерти.
 Гельмольд из Босау — немецкий историк, автор «Славянской хроники»
 Гуго Биго — первый граф Норфолк (1140—1177), активный участник гражданской войны в Англии 1135—1154 гг., один из лидеров мятежа сыновей Генриха II в 1173—1174 гг.
 Жильбер Сирийский — Великий магистр ордена госпитальеров (1172—1177)
 Жоффруа III де Пентьевр — граф де Пентьевр (1154—1177)
 Константин II — митрополит Киевский и всея Руси (1167—1169)
 Трибхуванадитьяварман — император Кхмерской империи (1166—1177)
 Уолтер Фиц-Алан — англонормандский рыцарь бретонского происхождения, 1-й наследственный лорд-стюард Шотландии, основатель шотландского дворянского рода Стюартов.
  — японский поэт.

См. также 

1177